Таборище — название населённых пунктов:

Россия 
 Таборище — хутор в Хомутовском районе Курской области.
 Таборище — деревня в Жарковском районе Тверской области.

Украина 
 Таборище — село в Радомышльском районе Житомирской области.
 Таборище — село в Середино-Будском районе Сумской области.
 Таборище — село в Нежинском районе Черниговской области, ликвидировано в 1997 году.